Чувашское Абдикеево — деревня в Клявлинском районе Самарской области в составе сельского поселения Чёрный Ключ.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километров по прямой на северо-запад от районного центра железнодорожной станции Клявлино.

История
Деревня была основана по одним данным в 1770-1780-е годы чувашами из Татарское Абдикеево (где они занимали часть села), не поладившие по какому-то  поводу с татарами. По другим данным, основание деревни относится к 1910 году.

Население 
Постоянное население составляло 245 человек (чуваши 94%) в 2002 году, 215 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Клявлинского района